«Македо́ния Джёрче Пе́тров» () — футбольный клуб из города Скопье, Северная Македония, основанный в 1932 году. Ранее клуб назывался «Локомотив», «Рудар», «Индустриалец» и «Югококта». Своё нынешнее название клуб получил в 1990 году, в честь македонского революционера Гёрче Петрова.

Клуб играл в Первой Лиге Македонии с момента её основания с 1992 года. По итогам сезона 1993/1994 клуб вылетел во вторую македонскую лигу, но спустя год, клуб снова возвратился в высший дивизион. После сезона 2001/2002 клуб снова вылетел во вторую лигу и вернулся в первую лишь в 2005 году, заняв в том сезоне 2-е место. По итогам сезона 2008—2009 «Македония» впервые стала чемпионом. Однако уже по ходу следующего сезона клуб был исключён из первой лиги и выступает во второй македонской лиге.

Текущий состав

История выступлений

Достижения 
 Чемпион Македонии (1): 2008/09
 Серебряный призёр Чемпионата Македонии (1): 2005/06
 Бронзовый призёр Чемпионата Македонии (2): 1997/98, 2006/07
 Обладатель Кубка Македонии (1): 2005/06
 Финалист Кубка Македонии (2): 2008/09, 2018/19

В еврокубках 
 Q = квалификация
 R1 = первый раунд / R2 = второй раунд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Федерация футбола Македонии
 Club info at MacedonianFootball

Футбольные клубы Северной Македонии
Железнодорожные футбольные клубы